Lista di città dell'Indonesia, ordinate per isola/provincia di appartenenza. La popolazione è aggiornata al 2010.

Lista

Note

Altri progetti

Geografia dell'Indonesia